Čađavica est un toponyme qui peut désigner :

Čađavica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ribnik et dans la République serbe de Bosnie ;
Čađavica, une localité et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Virovitica-Podravina ;
la Čađavica, une rivière de Serbie.